Турнір другої ліги шостого чемпіонату України з футболу 1996—1997 проводився з 10 серпня 1996 по 21 червня 1997 року.

Учасники турніру 
У турнірі команд другої ліги брали участь 33 команди, які були розділені на 2 групи:

 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Команди «Ратуша» (Кам'янець-Подільський), «Чайка» (Севастополь), «Дружба» (Бердянськ), «Нива-Космос» (Миронівка), «Авангард» (Жидачів), «Дністровець» (Білгород-Дністровський), «Скала» (Стрий) знялися з чемпіонату перед початком сезону.

Перед початком сезону команда «Нерафа» мала назву «Схід», команда ФК «Тисмениця» — «Хутровик», команда «Нива» (Бершадь) — «Спортінвест» і представляла Кривий Ріг, команда «Оболонь-ППО» — «Оболонь».

Після першого кола команда «Авангард» (Мерефа) переїхала в Харків і змінила назву на «Авангард-Металіст».

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Керамік» (Баранівка) знялася із змагань після 1-го кола. Її суперникам в решті матчів зараховано технічні перемоги.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: «Десна» (Чернігів), «Авангард-Індустрія» (Ровеньки).

Позбавлені статусу професіоналів: «Керамік» (Баранівка), «Динамо» (Саки), «Портовик» (Керч).

Другу лігу з наступного сезону поповнили учасники фінального турніру чемпіонату України серед аматорів: «Електрон» (Ромни), «Нафтовик» (Долина), «Металург» (Комсомольське), «Цементник-Хорда» (Миколаїв), «Чорноморець» (Севастополь), «Південьсталь» (Єнакієве), а також команди: «Слов'янець» (Конотоп), «Динамо-3» (Київ), «Аверс» (Бахмач), «Карпати-2» (Львів), «Беркут» (Бедевля), «Борисфен» (Бориспіль), «СКА-Лотто» (Одеса), «Дніпро-2» (Дніпропетровськ),
«Фортуна» (Шаргород), «Зірка-НІБАС-2» (Кіровоград), «Динамо» (Одеса), «Ворскла-2» (Полтава), «Металург-2» (Донецьк), «Гірник» (Павлоград).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997: перша ліга
 Кубок України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1996—1997

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 6-й чемпионат Украины-1996/97 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1996-1997 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1996—97 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)
 VI чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1996 у футболі
1997 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1996 в українському спорті
1997 в українському спорті